Umoya (Умоя — с суахили на ) — регги-группа нового поколения, которая сохранила оригинальный дух регги-музыки, но, смешивая его с другими музыкальных стилями, нашла свои уникальные формы выражения. Музыкальное разнообразие группы охватывает спектр от традиционных супертяжёлого рутс-регги и любителей рока до современных танцевальных стилей, сохраняя при этом непрерывность звука. Umoya является интересным сочетанием музыкантов из Ямайки, Англии, Германии и Португалии.

Биография 
Группа была сформирована в 1982 году и стала известной благодаря таким песням, как «Steel Pulse», «Black Uhuru» и «Burning Spear». В 1993 году, сингл «Hey You» получил серьёзную ротацию в Германии, Польше и Бельгии. Umoya стала самой популярной и успешной регги-группой в Германии в течение целого десятилетия. На протяжении многих лет группа продолжала удивлять европейских поклонников и выпустила несколько компакт-дисков, кассет и виниловых-альбомов, а также несколько сборников. Их новый альбом «Two Decades» (2004) сильно повлиял на европейскую регги-сцену, и поднял жанр регги на новую высоту.

Дискография

Альбомы 
 1993 Overdue
 1999 Mixed Mode (promo)
 2004 Two Decades

Синглы 
 1990 Cinderella
 1993 Hey You
 1993 Hey You (Club Remixes)
 1993 The Children
 1994 Hey See De Rastaman
 1994 Hey See De Rastaman (Dance Remixes)

Ссылки 
 Umoya на MySpace

Регги
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1982 году
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов